Sitio de Damasco puede referirse a alguno de los muchos sitios sufridos por esta ciudad siria, una de las más antiguas del mundo:

Sitio de Damasco (965 a.C.).
Sitio de Damasco (841 a.C.), por Salmanasar III.
Sitio de Damasco (733-732 a.C.), por Tiglatpileser III.
Sitio de Damasco (634), durante la Conquista musulmana de Siria.
Sitio de Damasco (1096).
Sitio de Damasco (1148), durante la Segunda Cruzada.
Sitio de Damasco (1154).
Sitio de Damasco (1196).
Sitio de Damasco (1200).
Sitio de Damasco (1201).
Sitio de Damasco (1239).
Sitio de Damasco (1250).
Sitio de Damasco (1260).
Sitio de Damasco (1300).
Sitio de Damasco (1401).
Sitio de Damasco (1414).
Sitio de Damasco (1771).
Sitio de Damasco (1787).
Sitio de Damasco (1811).
Sitio de Damasco (1831).
Toma de Damasco (1920), durante la Guerra franco-siria.
Sitio de Damasco (2015).